Клод Жан Пьер Дажа́н (; род. 20 мая 1940, Кодран) — французский католический епископ, член Французской академии (с 2008).

Биография 
Родился в Кодране (пригород Бордо) в 1940 году. Окончил Высшую нормальную школу. В 1987 году рукоположён в епископы и стал вспомогательным епископом архиепархии Пуатье, в 1993 году получил Ангулемскую епископскую кафедру. Не смирившись с законодательством о легализации однополых браков во Франции, участвовал в акциях движения . В 2008 году избран во Французскую академию, заняв кресло № 1, а 9 ноября 2015 года преемником Дажана на Ангулемской кафедре стал епископ  (Дажан получил титул почётного епископа).

В 1996 году было опубликовано «Письмо католикам Франции» (Lettre aux catholiques de France), имевшее основной своей целью «предложить веру» Франции, не навязывая её уже в значительной мере секуляризованному обществу. Работа была отмечена премией Французской академии, что впоследствии способствовало избранию Дажана как основного автора этого труда во Французскую академию, в которой по традиции должен состоять один епископ.

Труды 
 Éloge de notre faiblesse, Éditions ouvrières, Paris, 1971.
 Saint Grégoire le Grand. Culture et expérience chrétiennes, Paris, Études augustiniennes, 1977.
 L’homme renouvelé par Dieu, Paris-Montréal, DDB-Bellarmin, coll. " Croire aujourd’hui ", 1978.
 Le Maître de l’impossible, Paris, Communion-Fayard, 1982 (deuxième édition 1988).
 Liberté et passion : la foi chrétienne dans l’histoire, Paris, Éditions Saint-Paul, 1995.
 Proposer la foi dans la société actuelle, Paris, Éditions du Cerf, 1994, 3 vol.
 Lettre aux catholiques de France, Paris, Éditions du Cerf, 1996. Prix de l’Académie française.
 L' Église et les Français : crise de la foi, crise morale, crise sociale. Quatorze évêques répondent, Paris, Éditions Robert Laffont, 1997.
 Entrer dans le dialogue de la foi, Paris, Anne Sigier, 2001.
 Va au large, Paris, Parole et Silence, 2001.
 avec Véronique Margron, Le rosaire de lumière, Paris, Éditions du Cerf, 2003.
 avec Jean Baubérot, L’Avenir de la laïcité, Paris Parole et Silence, 2005.
 La nouveauté chrétienne dans la société française. Espoirs et combats d’un évêque, Paris, Éditions du Cerf, 2005.
 Sur les traces du Christ avec Simon-Pierre, François et Thérèse de Lisieux. Retraites à Rome, à Assise et à Lisieux, Paris, Parole et Silence, 2006.
 préface à L’Unité de l'Église de Cyprien de Carthage, Paris, Éditions du Cerf, " coll. Sources chrétiennes ", 2006.
 introduction aux Carnets posthumes d’Henri-Irénée Marrou, Paris, Éditions du Cerf, 2006.
 [dir.] Pour l'éducation et pour l'école, des catholiques s’engagent, Paris, Éditions Odile Jacob, 2007.
 Méditation sur l'Église catholique en France : libre et présente, Paris, Éditions du Cerf, 2008.
 Aujourd’hui l'Évangile, Paris, Parole et Silence, 2009.
 Passion d'Église, Paris, Parole et Silence, " coll. Communio ", 2009.
 Entre Épreuves et Renouveaux : la passion de L’Évangile. Indifférence religieuse, visibilité de l'Église et évangélisation, Paris, Éditions du Cerf, 2010.
 Discours de réception de Mgr Claude Dagens à l’Académie française et réponse de Florence Delay, suivis des allocutions prononcées à l’occasion de la remise de la croix, Paris, Éditions du Cerf, 2011.
 Catholiques en France, réveillons-nous!, Montrouge, Bayard, 2012.
 Catholiques et présents dans la société française. Foi en Dieu et démocratie, Montrouge, Bayard, 2012.
 Quoi de neuf chez les cathos ?, Coll. «Quoi de neuf ?», Elytis, 2012.
 À l’ami qui s’est brisé. Lettres de Jésus à Judas. Bayard, 2014.
 Dieu est Dieu : Quête de l’humanité commune en collaboration avec Guy Coq et Emmanuel Falque Éditions du Cerf août 2015 ISBN 978-2204105828

Примечания

Ссылки 
 

Католические епископы Франции
Сотрудники Французской школы в Риме